Fouquier ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Quentin Fouquier-Tinville (1746–1795), französischer Revolutionär und öffentlicher Ankläger des Revolutionstribunals während der Französischen Revolution
 Henry Fouquier (1838–1901), französischer Journalist, Schriftsteller, Dramatiker und Politiker